Bedrok ima više značenja:
 Bedrok (geologija)
 Kamengrad (Porodica Kremenko)